Chen Long (; * 18. Januar 1989 in Shashi, Jingzhou, Hubei, Volksrepublik China) ist ein chinesischer Badmintonspieler und Olympiasieger im Herreneinzel.

Sportliche Karriere 
Chens größte Erfolge bisher waren die Siege im Herreneinzel bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro, bei den Weltmeisterschaften 2014 in Kopenhagen und 2015 in Jakarta jeweils im Finale gegen Lee Chong Wei. Mit den Siegen bei den prestigeträchtigen All England 2013 und 2015 gewann er zwei weitere bedeutende Titel. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London verlor er im Halbfinale gegen Lee Chong Wei mit 13:21, 14:21, siegte aber im Spiel um Bronze über Lee Hyun-il mit 21:12, 15:21, 21:15. Vom 24. Dezember 2014 bis zum 9. Juni 2016 führte Chen 76 Wochen die Weltrangliste im Herreneinzel an. Insgesamt gewann er bisher einmal die Olympischen Spiele, zweimal die Weltmeisterschaft, zweimal die BWF Super Series Finals, neun Superseries-Premier-Turniere, acht Superseries-Turniere und fünf Grand-Prix-Gold-Turniere. In seiner Jugend wurde er U-19-Welt- und Asienmeister 2007.

2015 war er mit einer Einnahme von rund 300.000 US-Dollar der Badmintonspieler mit den höchsten Einnahmen des Jahres.

Erfolge

Herreneinzel

Weblinks 
 Profil bwfworldsuperseries.com (englisch)
 
 Chen Long auf Badminton CN (chinesisch)

Einzelnachweise 

Badmintonspieler (Volksrepublik China)
Olympiasieger (Badminton)
Olympiateilnehmer (China)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Weltmeister (Badminton)
Asienspielesieger (Badminton)
Teilnehmer an den Asienspielen (Volksrepublik China)
Asienmeister (Badminton)
Ostasienspielesieger (Badminton)
Teilnehmer an den Ostasienspielen (Volksrepublik China)
Chinese
Geboren 1989
Mann